Arete (mythologie), een persoon uit de Griekse mythologie
 Arete (godin), de Griekse personificatie van de deugd
 Arete van Cyrene, een Grieks filosofe
 Arête, een type bergkam
 Arete (geslacht), een geslacht van garnalen, met als soorten:
 Arete acanthocarpus
 Arete amboinensis
 Arete dorsalis
 Arete indicus